Тази страница представя турнира за Купата на Аматьорската футболна лига, проведен през сезон 2001/02.

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал 

Голмайстори:
 0:1 Ивелин Драшков (7);
 0:2 Митов (90+3).

Източници 
 bulgarian-football.com

Купа на Аматьорската футболна лига по сезони